Een haardijzer, zie haardstel
Een stuurknuppel
Een versnellingshandle